Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2008 är en lista över länder som har tagit medalj vid de olympiska sommarspelen 2008 i Peking, Kina. Egentligen är det inte länder utan dess nationella olympiska kommittéer som listas, länder som saknar olympisk kommitté kan inte delta i OS. 

Det finns även en lista över individuella vinnare av medaljer i olympiska sommarspelen 2008, listade för varje gren.

Medaljfördelning 
Ländernas placering i listan avgörs av:
 Antal guldmedaljer.
 Antal silvermedaljer.
 Antal bronsmedaljer.
 Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking).
 
Även ländernas placering utifrån det totala antalet vunna medaljer anges i kolumnen längst till höger. Listan kan sorteras efter vilken kolumn som helst, tryck på kolumnens pilknapp för att välja sorteringsordning.

Antalet medaljer kan variera mellan olika valörer. I boxning, brottning, judo och taekwondo delades det ut två bronsmedaljer i varje viktklass. Dessutom har vissa placeringar delats mellan flera deltagare, och samtliga dessa får då medalj.

Följande placeringar har delats:
  Friidrott, 100 meter sprint, damer:  Andra plats delades mellan  Sherone Simpson (Jamaica) och  Kerron Stewart (Jamaica). Inget brons delades alltså ut i denna gren.
 Simning, 100 meter ryggsim, herrar:  Tredje plats delades mellan  Arkadij Vjattjanin (Ryssland) och  Hayden Stoeckel (Australien)
 Simning, 100 meter frisim, herrar:  Tredje plats delades mellan  Jason Lezak (USA) och  César Cielo (Brasilien)

Brottaren Ara Abrahamian dömdes för brott mot den olympiska andan, och fråntogs sin medalj. Medaljen delades dock inte ut till någon annan, så i brottning delades det totalt ut 18 guld- och silvermedaljer samt 35 bronsmedaljer. Se Brottning vid olympiska sommarspelen 2008.

Källor 

2008
Olympiska sommarspelen 2008